Sultan Husayn I (1668 -1726), xa safàvida de Pèrsia
 Sultan Husayn II (segle XVIII), xa safàvida
 Sultan Husayn Mirza, príncep timúrida per via femenina